Михаил Ярославич:
 Михаил Ярославич Хоробрит (?—1248) — сын Ярослава Всеволодовича, великий князь владимирский, первый московский князь.
 Михаил Ярославич (Старший) — сын Ярослава Ярославича, участник Раковорской битвы.
 Михаил Ярославич (1271—1318) — сын Ярослава Ярославича, князь тверской, великий князь владимирский.
 Михаил Ярославич — князь пронский с 1294 по 1303 годы.